Joakim Nilsson (calciatore 1966) –  calciatore svedese
 Joakim Nilsson (calciatore 1994) –  calciatore svedese